Le sigle BNA peut signifier :

en français
 Banque nationale agricole, en Tunisie ;
 Banque nationale d'Algérie ;
 Bénéfice net par action ;
 Bureau national suisse d'assurance ;
 Bureau de normalisation français de l'automobile ;
 Brigade nord-africaine, également appelée Légion nord-africaine, une unité de collaboration paramilitaire de la Gestapo française ;

en anglais
British North America (en français, Amérique du Nord britannique).
BNA: Brand New Animal, une série d’animation japonaise.

BNA est un code qui peut signifier :
 .